Sezonul 1961-1962 al Diviziei A a fost cea de-a 44-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 24-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 20 august 1961 și s-a terminat pe 1 iulie 1962. Dinamo București a devenit campioană pentru a doua oară în istoria sa.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Note

Referințe

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1961 în România
1962 în România